NGC 3282 (другие обозначения — ESO 568-16, MCG -4-25-13, PGC 31129) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Гидры. Открыта Льюисом Свифтом в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3282
Гидра (созвездие)
Линзообразные галактики